«Дюна» — советская и российская музыкальная группа, образованная в 1987 году.

История 
Группа была образована в 1987 году бас-гитаристом Сергеем Катиным и гитаристом Дмитрием Четверговым (Виктор Рыбин утверждает, что группу создал он и Катин). В группу также вошли барабанщик Андрей Шатуновский и вокалист Андрей Рублёв. Директором группы стал Виктор Рыбин, давний друг Сергея Катина (сам Рыбин информацию о том, что он был директором, называет ерундой). Ранее Катин и Рыбин работали в магазине компьютерной техники, занимались ремонтом музыкальных инструментов. Как вспоминает Дмитрий Четвергов, «У нас была нормальная команда, которая нормально работала <…> в стиле, грубо говоря, группы „Аракс“. То есть мы играли такой арт-рок и работали в Московской Областной Филармонии».

В 1988 году группу покидают Дмитрий Четвергов, Андрей Шатуновский и Андрей Рублёв (по словам Рыбина, данные музыканты были «недисциплированные и непослушные, с ними совладать было невозможно», поэтому он и Катин их выгнали и остались вдвоем). Костяк группы составляли Виктор Рыбин, который выполнял роль вокалиста, а также играл на ударных, и Катин также пел и играл на бас-гитаре. Будучи музыкантами Московской областной филармонии, они отправились на гастроли. Группа работала на разогреве перед Александром Серовым и группой «Доктор Ватсон». Вместе с ними выступали часто меняющиеся сессионные музыканты. Во время этих гастролей Сергей Катин написал хит «Страна Лимония», знаменовавший новый стиль группы, сыгравший немаловажную роль в становлении успеха коллектива. По словам Дмитрия Четвергова: «ребята, которые с нами работали в качестве техников, вышли на сцену с гитарами под фонограмму, которую сделал Сергей Катин („Страна Лимония“). Вышли и давали шоу. Это был как раз 1987—1988 — годы расцвета „фанеры“». По словам Виктора Рыбина: «Про Лимонию… тогда наша страна и была „этой страной“… все музыканты тогда писали песни „между строк“. Конечно, мы пели про зарубежные чудеса, как заработать денег… это потом она стала …смешной… Мы были не веселые, а колючие… русские кактусы. Мы такими и остались, любого артиста делает публика». В 1988 году, Сергей Катин, втайне от других музыкантов, продал песню Ларисе Долиной. Она её исполнила в программе «Музыкальный ринг» в рок-аранжировке. После этого музыканты «Дюны» перезаписали песню в новой обработке с балалайками. В этой версии песню взяла в ротацию популярная радиостанция «Юность».

6 января 1989 года популярная программа «Музыкальный лифт» показала инсценированную концертную съёмку со «Страной Лимонией» на всей территории СССР. Почти год «Дюна» не пела ничего, кроме этого шлягера. В декабре появились песни «Фирма» и «Дай-дай». На все три песни были сняты клипы. Виктор Рыбин купил их ротацию на новом телеканале «2х2».

Следующим шагом было появление в передаче «Песня года» Центрального телевидения. Главному режиссёру передачи Виктору Черкасову понравились песни группы. Он поставил их в две программы подряд. Следом клипы группы стала бесплатно показывать молодёжная телепередача «До 16 и старше…». В мае 1990 года «Дюна» выступила на фестивале «Звуковой дорожки» перед полным залом дворца спорта «Олимпийский».

В 1990 году государственная фирма «Мелодия» выпустила сорокопятку «Страна Лимония» из 8 песен. В 1991 году в пластинку добавляются 4 песни (включая «Привет с большого бодуна») и переиздают на обычной долгоиграющей грампластинке. Несколько месяцев спустя выходит альбом «За нами — Долгопрудный» с песнями «Гороскоп», «Корефана» и лирической «Привет, малыш». В 1992 году к песне «Корефана», известной также как «Рисовый рай», известным художником-аниматором Геннадием Тищенко был снят анимационный музыкальный клип, номинированный на премию «Овация» в категории музыкальных клипов за 1992—1993 годы. Ироническая песня высмеивала парадоксы строительства социализма в странах Индокитая.

В 1992 году из группы ушёл Сергей Катин, который женился и уехал во Францию. Рыбин весь следующий год провёл в бесконечных концертах и издал свой первый CD «Дюна, Дюночка, ДюнА, привет с большого бодуна!», состоящий из старого репертуара. В том же году из группы уходят Валерий Жуков и Альберт Романов, и их следы теряются.

В 1993 году появился альбом «Витёк», в котором появились новые песни — «Женька», «Пулемёт» (впоследствии — «Партизанская-Октябрятская») и «Лим-пом-по». В том же году в поезде во время гастролей умер самый колоритный участник группы Александр Малешевский.

В 1994 году появились ещё два альбома — «А нам — всё равно!» с песнями «Ежовая-лажовая», «Борька-бабник» и «Мечта» (другое название «Море пива») и «Вспомни детство золотое» с детскими песенками Владимира Шаинского, Юрия Энтина и других.

В 1995 году Сергей Катин вернулся на родину и возобновил сотрудничество с группой, но уже исключительно как сочинитель песен. Так появился альбом «В городе большом», который содержал хиты «Коммунальная квартира», «Фонарики» и «Про Васю».

В 1996 году группа «Дюна» участвовала в предвыборной агитации в пользу кандидата Бориса Ельцина. В том же году группа записала альбом «Пошил костюмчик новенький», который студия «Союз» издала в январе 1997 года. 8 марта 1997 года Виктор Рыбин выпустил свой дебютный альбом «Поговорим о любви, Мадемуазель».

В 1998 году выходит альбом «Танцор диско» с лирическим хитом «Воздушный змей», ставшим ещё одной из визитных карточек группы.

В 1999 году вышел альбом «Караганда» с песнями: «Бутылочка», «Караганда» и «Мы — достойное звено». В том же году было положено начало циклу дуэтов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Их главный совместный номер — «Милый мой ботаник» (2004).

После 2004 года творческая активность «Дюны» снижается. Причина этого в том, что Виктор Рыбин занялся судоходным бизнесом. С 2008 года музыканты продолжили выпуск новых альбомов. Сначала «Закон природы», затем в 2010 году — «Якутские бананы». Музыкальные критики отмечают, что группа так и не вышла из своего творческого кризиса.

Мы же всё интуитивно делали. У меня получалось угадывать песни, которые были ко времени. Сейчас не могу угадать. Сейчас всё изменилось. Сатирические песни никому не нужны. Сейчас другой юмор.

В общем, перезагрузка группы «Дюна» не получилась. Значит, она и не нужна была.

В 2012 году группа «Дюна» приступила к сбору материала для нового альбома. В частности, была записана песня «Свет звезды». В 2013 году группа начала сотрудничество с украинским автором-исполнителем Славой Благовым, записав его песню «Медсестра» (Она в белом халатике до колен…) и «Дорога домой».

В феврале 2017 года в московском клубе Yotaspace состоялся юбилейный концерт группы «30 лучших песен за 30 лет».

27 ноября 2020 года скончался клавишник группы Андрей Апухтин. Он был автором многих аранжировок к песням группы, среди которых — «Женька», «Фонарики», «Воздушный змей», «Корефана» и др.

Отар Кушанашвили в программе «Моя правда» на «Пятом канале» рассказал, что в 1990-х годах группа имела контакты с криминальным миром: «Витя Рыбин дружил долгое время, да и сейчас, наверное, дружит с людьми, которые называются теперь иначе, но сути их это не меняет». В доказательство этому существует видеозапись, где «Дюна» выступает перед участниками Волговской ОПГ и их лидером Дмитрием Рузляевым в Тольятти.

Альбомы

Сингл

Клипы 
 1989 — Страна Лимония (первая версия)
 1989 — Пой, деревня (с Еленой Рурман)
 1990 — Фирма
 1990 — Дай-дай
 1990 — Страна Лимония (вторая версия)
 1990 — Долгопа-ламбада (Пей, Ваня)
 1991 — Русский народ
 1991 — Пой, деревня (в программе «Споемте, друзья»)
 1991 — Восток-Алтай
 1991 — Привет с большого бодуна
 1992 — Корефана
 1994 — Борька-бабник
 1994 — Мечта (Море пива)
 1995 — Партизанская-октябрятская
 1995 — Коммунальная квартира
 1995 — Фонарики
 1995 — Про Васю
 1996 — Костюмчик
 1997 — Воздушный змей
 1998 — Чи-чи-га
 1999 — Караганда
 1999 — Бутылочка
 1999 — Ны-ны
 1999 — Поезд пригородный
 2000 — Дребедень
 2004 — Милый мой ботаник (Дюна и Наталья Сенчукова)
 2005 — Макаронэ
 2006 — Учитель танцев
 2008 — Дело к ночи (Дюна и Наталья Сенчукова)
 2016 — На Бали
 2017 — Сисадмин

Состав

Текущий состав 
 Виктор Рыбин — вокал (1987—наст. время), ударные (на студии) (1988—1998)
 Михаил Дульский — гитара, бэк-вокал (1992—наст. время)
 Игорь Пляскин — гитара (2002—наст. время)
 Олег Калмыков — бас-гитара (2010—наст. время)
 Роман Махов — ударные (2011—наст. время)
 Игорь Захарченко — клавишные (2021—наст. время)

Бывшие участники 
 Сергей Катин — бас-гитара (1987—1991), вокал (1988—1991), клавишные (1988—1991), автор песен (1987—1991), со-автор (1995—1999)
 Дмитрий Четвергов — гитара (1987—1988)
 Андрей Шатуновский — ударные (1987—1988)
 Андрей Рублёв — вокал (1987—1988)
 Альберт «Арбельт» Романов — вокал (1988—1992), гитара (1988—1992), гармонь/аккордеон (1988—1992), духовые (1991—1992)
 Валерий «Жук» Жуков — вокал (1988—1992), компьютер (1988—1992), балалайка (1988—1992), бас-гитара (1991—1992)
 Сергей «Иркут» Кадников — ударные (1990—2006)
 Андрей «Толстый» Апухтин — клавишные (1991—2020) (умер 27 ноября 2020 года (1962—2020))
 Александр «Санечка» Малешевский — шоумен (1991—1993) (умер 24 июля 1993 года)
 Ренат «Грач» Шарибжанов — бас-гитара (1992—2012) (умер 14 сентября 2012 года (1960—2012))
 Леонид Петренко — конферанс, танцы, частушки, шоумен (1994—1997)  (умер 6 ноября 2014 года (1954—2014))
 Александр Ольцман — гитара, баян (на студии) (1995—2000)
 Михаил Алещенок — гитара (1995—2000)
 Руслан Исаев — клавишные, аккордеон (1996—2004)
 Михаил Кадников — гитара (2001—2002)
 Михаил «Мефодий» Юдин — ударные (2006—2010)

Временная шкала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы «Дюна»
 
 Рецензия Дмитрий Прочухан «Дюна» — «Якутские бананы»

Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году
Поп-группы России
Рок-группы России
Дюна (группа)